Millennium může označovat:

 anglicky tisíciletí (z latinského mille, tisíc, a annum, rok)
 Millennium (album, Monstrosity) – studiové album floridské death metalové kapely Monstrosity
 Millennium (album, Cosmic Nomads) – studiové album australské rockové kapely Cosmic Nomads
 Millennium (švédská minisérie)
 Milénium (Tisícileté království) v křesťanské eschatologii
 Millennium – americký televizní seriál (1996–1999), uváděný také pod názvem Milénium
 Millennium Publishing - nakladatelství
 Celebrity Millennium (ex Millennium) – výletní loď

Další stránky obsahující slovo Millennium:
 Deklarace tisíciletí (United Nations Millennium Declaration)
 Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
 Fuck The Millenium (Scooter)
 Legacy at Millennium Park
 Millennium Bridge
 Millennium Dome
 Millennium Ecosystem Assessment
 Millennium Falcon
 Millennium Force
 Millennium Stadium
 The Millennium Bell

Související rozcestníky 
 Millennium Tower

Externí odkazy